Edelmiro es un nombre propio masculino de origen alemán y hace referencia a varios artículos:

Personas
Edelmiro Arnaltes, pianista español.
Edelmiro Bascuas, lingüista y teólogo gallego.
Edelmiro Cavazos Leal, político mexicano ejecutado.
Edelmiro Correa Falcón, político y ruralista argentino.
Edelmiro Julián Farrell, militar y dictador argentino.
Edelmiro Lorenzo, futbolista español nacionalizado cubano.
Edelmiro M. Fernández, gaitero.
Edelmiro Martinich, futbolista argentino.
Edelmiro Mayer, militar argentino.
Edelmiro Molinari, cantante y productor argentino.
Edelmiro Luna, cantante y tripulante de cabina argentino.

Además
Edelmiro y la Galletita, primer disco solista del músico argentino Edelmiro Molinari

Edelmira
Edelmira Sampedro y Robato

Nombres masculinos